Goussainville puede referirse a: 

 Goussainville, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Goussainville, comuna francesa situada en Valle del Oise.